Proton kan syfta på:

 Proton – en subatomär partikel
 Proton (bilmärke) – ett malaysiskt bilmärke
 Protonraket – en rysk rymdraket
 Proton KR – ett tidigare MotoGP stall med Kenny Roberts som  teamschef